Mooser ist der Familienname folgender Personen. Zur Erläuterung des Namens siehe Moser (Familienname).

 Aloys Mooser (1770–1839), Schweizer Orgelbauer

 Bryn Mooser (* 1979), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Hermann Mooser (1891–1971), Schweizer Biologe
 Johannes Mooser (* 1986), deutscher Sänger (Bariton)
 Josef Mooser (* 1946), deutscher Historiker, Universitätsprofessor
 Karl Friedrich Mooser (auch Fritz Moser-Gossweiler; 1902–1943), Schweizer Lehrer, Journalist und Publizist, siehe Fritz C. Moser
 Ludwig Mooser (1807–1881), Orgel- und Klavierbauer
 Peter Anton Mooser (1773–1823), Orgelbauer in der Schweiz und Österreich
 Ueli Mooser (* 1944), Schweizer Volksmusiker, Komponist und Musikinstrumentalist

Familienname